Por Phoenix (grafia original latina – a grafia em grego antigo é Φοῖνιξ), você pode estar à procura de:

Astronomia e astronáutica 
 Phoenix - uma constelação meridional;
 Phoenix - sonda espacial não-tripulada da NASA.

Biologia 
 Phoenix (planta) - gênero da família de palmeira Arecaceae.
 Phoenix canariensis - palmeira das ilhas Canárias.
 Phoenix dactylifera - nome científico da tamareira.
 Phoenix reclinata - Tamareira-do-senegal, palmeira africana.
 Phoenix onagadori - ave ornamental japonesa.
 Oreocnemis phoenix - libélula de Malawi.

Geografia 
 Phoenix (Arizona) - capital do estado do Arizona, nos EUA.
 Aeroporto Internacional de Phoenix Sky Harbor.
 Phoenix International Raceway - autódromo situado nesta cidade.
 Phoenix (Illinois) - vila do estado do Illinois, nos EUA.
 Phoenix (Oregon) - cidade do estado do Oregon, nos EUA. 
 Phoenix Lake-Cedar Ridge - região censo-designada na Califórnia, nos EUA.
 Phoenix Park - maior parque urbano europeu, em Dublin.
 Ilhas Phoenix - grupo de ilhas em Kiribati: ;

Música 
 Phoenix (banda), banda de rock alternativo da França;
 Phoenix (álbum de Zebrahead), 2008;
 Phoenix (álbum de Rita Ora), 2018.

Pessoas 
 Beth Phoenix - lutadora estadunidense.
 Chris Phoenix - pesquisador estadunidense.
 Dave Farrell - músico estadunidense, baixista do grupo musical Linkin Park.
 Lauren Phoenix - atriz pornográfica canadense.
 River Phoenix - ator estadunidense.

Ficção 
 Harry Potter and the Order of the Phoenix - livro de J. K. Rowling.
 Harry Potter and the Order of the Phoenix - filme baseado na obra.
 Paul Phoenix - personagem de jogo eletrônico.
 Phoenix Wright: Ace Attorney - jogo eletrônico.
 The Flight of the Phoenix - filme estadunidense de 1965.
 The Phoenix on the Sword - episódio de Conan.

Outros 
 Phoenix Film Critics Society, organização de críticos de cinema
 Phoenix Coyotes - equipe de hóquei no gelo sediada em Glendale, no Arizona.
 Phoenix Suns - equipe de basquetebol da capital do Arizona, nos EUA.
 Phoenix street circuit, circuito de rua disputado em Phoenix entre 1989 - 1991 na Fórmula 1.
 Phoenix (revista literária), revista clandestina publicada na União Soviética em 1961 e 1966.

compostos
 AIM-54 Phoenix - míssil ar-ar de longo alcance .
 By the Time I Get to Phoenix - canção composta pelo estadunidense Jimmy Webb. 
 Grande Prêmio de Phoenix - corrida de fórmula Indy na capital do Arizona.
 University of Phoenix Stadium - estádio de futebol-americano em Glendale, no Arizona, EUA 
 Wellington Phoenix FC - equipe de futebol da cidade de Wellington, Nova Zelândia.

Ver também 
 

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas